Amparensi – abitanti di Amparo (Paraíba)
Amparensi – abitanti di Amparo (San Paolo)
Amparensi – abitanti di Amparo de São Francisco
Amparensi – abitanti di Ribeira do Amparo
Amparensi – abitanti di Santo Antônio do Amparo